Haradamyces är ett släkte av svampar. Haradamyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Haradamyces